André Lacroix (1824-1910), archiviste français, archiviste départemental de la Drôme de 1863 à sa mort ;
 André Lacroix (1908-1992), joueur de tennis belge ;
  (1924-), pentathlonien moderne français ;
 André Lacroix (1945-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 André Lacroix (1960-), chef d'entreprise français.